Název Bořetice má více sídel:
 Bořetice (okres Břeclav) – obec v okrese Břeclav
 Bořetice (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Bořetice (Neustupov) – část městyse Neustupov v okrese Benešov
 Bořetice (Červené Pečky) – část obce Červené Pečky v okrese Kolín

Externí odkazy